Adriaen Matham (1599 circa–1660) –  incisore, pittore, disegnatore e mercante d'arte olandese
Jacob Matham (1571 circa–1631) – incisore e disegnatore olandese
Jan Matham (1600-1648) – pittore, incisore e acquafortista olandese
Theodor Matham (1605 circa–1676) – incisore, pittore e disegnatore olandese